!K
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg K
BadenWurttemberg K